La Treća hrvatska nogometna liga 2000-01, conosciuta anche come 3.HNL 2000-01, è stata la 10ª edizione della  terza serie del campionato di calcio croato. Le 81 squadre erano divise in 5 gironi su base geografica.

Girone Ovest

Girone Centro

Girone Nord

Girone Est

Girone Sud

Play-off 
Era previsto che la l'ultima classificata della Druga liga 2000-01, lo Jadran Parenzo, disputasse una doppia sfida con la 2ª del Girone Ovest di Treća liga, l'NK Novalja.

 Jadran Parenzo retrocede in Treća liga, NK Novalja promosso in Druga liga.

Note

Voci correlate 
Prva Liga 2000-01
Druga Liga 2000-01
Hrvatski nogometni kup 2000-2001

Collegamenti esterni 

2000
Calcio nel 2000
Calcio nel 2001